Агилафуэ́нте ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Пинарес. Занимает площадь 60,60 км². Население — 707 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 38 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Página web del Ayuntamiento de Aguilafuente 

Муниципалитеты Сеговии